Bertrand är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Aloysius Bertrand
 Charles Bertrand
 Claude Bertrand
 Henri Bertrand
 Henri Gatien Bertrand
 Jacob Bertrand
 Jean Bertrand
 Jean-Baptiste Bertrand
 John Bertrand (amerikansk seglare)
 John Bertrand (australisk seglare)
 Joseph Bertrand
 Louis Bertrand
 Marcel Bertrand
 Marcheline Bertrand
 Ryan Bertrand
 Yann Arthus-Bertrand

Franska efternamn